Rigo steht für:

 Rigo (Paglia), linker Nebenfluss des Paglia (Fluss)
 Rigo (Albegna), rechter Nebenfluss des Albegna
 Celle sul Rigo, Ortsteil der Gemeinde San Casciano dei Bagni, Provinz Siena, Toskana, Italien
 Ponte a Rigo, Ortsteil der Gemeinde San Casciano dei Bagni

Rigo oder Rigó ist der Familienname folgender Personen:
 Andrés Rigo Sureda (* 1943), spanischer Jurist
 Cornelius Rigo de Bergis (16. Jh.), niederländischer Komponist
 Dante Rigo (* 1998), belgischer Fußballspieler
 Gregorio Rigo (1841–1922), italienischer Botaniker
 Iaco Rigo (* 1968), italienischer Schriftsteller, Cantautore und Journalist 
 Rigó Jancsi (1858–1927), ungarischer Geiger
 László Kiss-Rigó (* 1955), ungarischer Geistlicher
 Magda Rigó (1910–1985), ungarische Opernsängerin
 Marek Rigo (* 1997), slowakischer Fußballspieler
 Mario Rigo (1929–2019), Bürgermeister von Venedig
 Vincenzo Rigo (* 1943), italienischer Filmregisseur